Pannwitz (nebo Pannewitz) znamená:
Šlechtický rod
 Pannewitzové

Příjmení
 Helmuth von Pannwitz (1898–1947) – německý důstojník, Generalleutnant zbraní-SS, velitel XV. kozáckého jízdního sboru SS
 Heinz Pannwitz (1911–1975) – německý důstojník, Hauptsturmführer-SS, velitel pražského referátu gestapa II g (atentáty, nezákonné držení zbraní, sabotáže)